Кадыржанов — фамилия:

Известные носители 
 Кадыржанов, Алтай Камалович (род. 1942) — советский и казахский промышленный деятель, сын Камала Кадыржанова.
 Кадыржанов, Кайрат Камалович (род. 1945) — казахский учёный, сын Камала Кадыржанова.
 Кадыржанов, Камал Кадыржанович (1906—1981) — советский казахский инженер, заслуженный металлург КазССР, министр Цветной металлургии КазССР. Отец Алтая и Кайрата Кадыржановых.